Budny ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Budny, deutsche Fußballspielerin
 Edward Budny (* 1937), polnischer Skilangläufer
 Szymon Budny (1530–1593), polnisch-weißrussischer Humanist
 Weronika Budy (* 1941), polnische Skilangläuferin